Бычий глаз:

 Бычий глаз (минерал) — название минерала (кварца), отличается от тигрового глаза более красным оттенком окраса.
 Бычий глаз, окулюс (), ой-де-бёф () — архитектурный элемент, круглое или овальное окно.
 Бычий глаз (почтовая марка) — раритетная почтовая марка Бразилии.
 Бычий глаз — название значка члена НСДАП, бытовавшее среди немецких солдат.
 Бычий глаз — название бочонка с номером 10 в игре лото.
 Бычий глаз, булз ай () — центр мишени в некоторых видах спорта, связанных со стрельбой из какого-либо оружия в цель или метанием чего-либо на точность попадания.
 Бычий глаз — вымышленный суперзлодей, также известен как Меченый.
 Бычий глаз — область прояснения и относительно тихой погоды в центре тропического циклона.